Јелена Веснина је освојила турнир. У финалу је савладала Светлану Кузњецову са 6:7, 7:5, 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе
Жреб турнира на сајту wtafiles.blob.core.windows.net
 

 
Отворено првенство Индијан Велса 2017.
Отворено првенство Индијан Велса – жене појединачно